Interzone (band), een Duitse band
 Interzone (boek), een sciencefictionroman van William S. Burroughs uit 1989 en een setting (een soort vrijstaat) in zijn roman The Naked Lunch uit 1959. Die titel is weer afgeleid van het tijdperk van internationaal bestuur in Tanger, een tijd waarin de stad een bonte schakering aan internationale inwoners kende.
 Interzone (tijdschrift),  een Brits sciencefiction-tijdschrift

Overig
Interzone is een nummer van het debuutalbum van Joy Division, Unknown Pleasures (de naam refereert aan The Naked Lunch)

InterZone is een organisatie in Utrecht, Nederland die evenementen organiseert op het gebied van experimentele muziek en dubstep